Iermólovka (Krasnodar), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Iermólovka (Penza), població de la província de Penza, a Rússia